

Geografia 
Germania
Holm – comune del circondario della Frisia Settentrionale, Schleswig-Holstein Germania
Holm – comune del circondario di Pinneberg, Schleswig-Holstein Germania

Groenlandia
Capo Gustav Holm – capo della Groenlandia meridionale

Inghilterra
Holm of Faray – isolotto disabitato delle isole Orcadi
Holm of Houton – isolotto disabitato delle isole Orcadi
Holm of Huip – isolotto disabitato delle isole Orcadi
 Svezia
Holm – area urbana nel comune di Halmstad, contea di Halland

Persone 
Åke Holm, aracnologo e biologo svedese (1909-1989)
Adolf Holm, storico tedesco (1830-1900)
Arild Holm, discesista norvegese 
Askil Holm, cantante e chitarrista norvegese (1980-   )
Celeste Holm, attrice statunitense (1917-2012)
Daniel Fredheim Holm, calciatore norvegese (1985-   )
Dorthe Holm, giocatrice di curling danese (1972-   )
Ebba Holm, pittrice danese (1889-1967)
Eleanor Holm, nuotatrice statunitense (1913-2004)
Erlend Holm, calciatore norvegese (1983-   )
Glenn Holm, ex calciatore norvegese (1969-   )
Henrik Holm, ex tennista svedese (1968-   )
Ian Holm, attore britannico (1931-   )
John Holm, accademico britannico, letteratura medievale (1943-   )
Lasse Holm, tennista danese
Michael Holm – cantante tedesco
Michael Holm – atleta di duathlon tedesco
Michael Holm – supervisore agli effetti speciali danese
Nils Holm, tennista svedese
Noah Holm, calciatore norvegese
Stefan Holm, atleta svedese, salto in alto, (1976-   )
Thomas Holm, calciatore norvegese (1981-   )
Tore Holm, ex calciatore norvegese (1977-   )

Altro 
378 Holmia – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

Cholm